A Medprev foi fundada em Curitiba no ano de 2000 com o objetivo de promover acesso à saúde de qualidade a pessoas sem acesso à saúde privada, com valores reduzidos. Para isso, a Medprev trabalha com uma rede de parceiros (médicos, consultórios e laboratórios particulares) que cedem parte de suas agendas, realizando os atendimentos com preços acessíveis.

O objetivo da marca é auxiliar famílias que não possuem convênios e/ou planos de saúde a terem acesso à saúde de qualidade, não cobrando taxa de adesão, mensalidade ou anuidade para acessarem estes serviços. Ou seja, qualquer pagamento é realizado somente quando as consultas ou exames são realizados pelo usuário.

História de fundação 

A  Medprev foi criada e fundada por Mirian Ribeiro da Fonseca em Curitiba, em 2000. Mirian trabalhou com odontologia e já se comunicava com o setor da saúde por muitos anos. A iniciativa surgiu da percepção de que havia demanda da sociedade por atendimentos médicos e exames mais rápidos e por valores acessíveis, e na outra ponta, muitas clínicas e consultórios possuíam horários vagos em suas agendas. A organização não faz cobranças de mensalidades, nem taxa de adesão ou tarifas administrativas. Os pacientes pagam apenas quando usam os serviços da Medprev.

Parcerias 
Além de uma facilitadora de serviços da saúde, a instituição atua com um modelo de parcerias com outras empresas relacionadas ao setor de forma a prover acesso mais em conta, como farmácias, academias, óticas, etc.

Referências 

!Artigos novos